Tom Hooper je lahko:

Tom Hooper (režiser), britanski filmski in televizijski režiser
Tom Hooper (hokejist), kanadski hokejist
Tom Hooper (glasbenik), kanadski tekstopisec in glasbenik